Мехтильда Урахська (), повне ім'я Мехтильда Марія Габріела Флорестіна Софія Девота, після заміжжя Мехтильда Гогенлое-Вальденбург-Шиллінгсфюрст (), ( 4 травня 1912 —  11 березня 2001) — принцеса Урахська, графиня Вюртемберзька, донька герцога Урахського Вільгельма та баварської принцеси Амалії, дружина 8-го князя Гогенлое-Вальденбург-Шиллінгсфюрст Фрідріха Карла III.

Біографія 
Мехдильда з'явилась на світ 4 травня 1912 року у Штутгарті. Вона була наймолодшою, дев'ятою, дитиною та п'ятою донькою в родині герцога Урахського Вільгельма та його першої дружини Амалії Баварської. Матір померла за три тижні після її народження.

Дівчинка мала старших братів Вільгельма, Карла Геро, Альбрехта й Ебергарда та сестер Єлизавету, Каролу та Маргариту. Ще одна сестра померла перед її народженням.

Влітку 1918 року Вільгельма Урахського було обрано королем Литви, проте через супротив Гогенцоллернів наприкінці року Литовська Таріба виступила за скасування монархії. 

Коли Мехтильді було 12, батько вступив у другий шлюб із родичкою першої дружини, Вільтрудою Баварською. За чотири роки після цього він пішов з життя.

Сама принцеса взяла шлюб у 1932 році. Їй на той час виповнився 21 рік. Обранцем дівчини став 23-річний князь Гогенлое-Вальденбург-Шиллінгсфюрст Фрідріх Карл III. Цивільна церемонія пошлюблення пройшла 12 травня у Штутгарті. Вінчання відбулося 24 травня в Ліхтенштайні. За вісім місяців у пари народився первісток. Всього ж у подружжя було п'ятеро дітей:
Фрідріх Карл (нар.1933) — 9-й князь Гогенлое-Вальденбург-Шиллінгсфюрст, одружений із Марією Габріелою фон Ранцау, дітей не має;
Губерт (нар.1935) — спадкоємний принц Гогенлое-Вальденбург-Шиллінгсфюрст, одружений із баронесою Адельгейдою фон Ов, має четверо дітей;
Амелія (1936—1985) — дружина графа Клеменса фон Матушка, мала п'ятеро дітей;
Тереза (нар.1938) — дружина графа Йозефа Губерта фон Нейпперга, дітей не має;
Гільда (нар.1943) — дружина принца Йозефа фон Крой, має двох синів та доньку.

Замок родини Вальденбург постраждав під час військових дій 1945 року, майно було частково розграбовано. Згодом місцева рада вирішила відкрити в ньому санаторій. 

Фрідріх Карл помер восени 1982 року. До цього часу вже померли всі брати і сестри Мехтильди. Сама вона відійшла у вічність двадцять років потому, 11 березня 2001. Похована поруч із чоловіком на цвинтарі Вальденбургу.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Урахська гілка Вюртемберького дому 
 Профіль на Thepeerage.com  
 Генеалогія Мехтильди Урахської  
 Генеалогія Фрідріха Карла Гогенлое-Вальденбурга-Шиллінгсфюрста